Química: Enllaç químic, unió entre dos o més àtoms 
Enllaç covalent
 Enllaç per pont d'hidrogen
 Enllaç iònic
 Enllaç peptídic
 Enllaç metàl·lic
 Enllaç glicosídic
 Doble enllaç
 Infraestructures:
 Estació de Martorell-Enllaç
 Enllaç Deule-Escalda
 Enllaç de Nieuwpoort
 Estació d'Enllaç (València)
 L'enllaç o Estació de Maçanet - Massanes
 TV: Estació d'enllaç (sèrie)
 Escoltisme: Comitè d'Enllaç del Guiatge a Espanya
 Informàtica: Enllaç (informàtica), referència hipertextual a un document o recurs 
 Enllaç permanent
 Capa d'enllaç de dades